Sympathie bezeichnet:

 eine Emotion, siehe Sympathie
 ein kleines Werk der Instrumentalmusik, siehe Sympathie (Musik)
 in der Medizin wird der Begriff unterschiedlich verwendet, siehe Sympathie (Medizin)
 eine Rosensorte der W. Kordes’ Söhne

 Siehe auch 

 Sympathikus (Sympathisches Nervensystem)
 Sympathisant
 Sympathiezauber